«Бандитки» — название нескольких фильмов:
 Бандитки (фильм, 1997) — криминальная музыкальная драма немецкого режиссёра Кати фон Гарнье.
 Бандитки (фильм, 2006) — вестерн по сценарию Люка Бессона с Пенелопой Крус и Сельмой Хайек в главных ролях.

См. также 
 Бандиты (фильм)